Władimir Jegorow (1904–1996) – radziecki kontradmirał
 Władimir Jegorow (1911–1996) – radziecki piłkarz, hokeista, trener
 Władimir Jegorow (1938–2022) – rosyjski wojskowy, polityk
 Władimir Jegorow (1939–2016) – radziecki i białoruski działacz młodzieżowy